Red Bull Arena peut se référer à l'un des multiples stades de football, qui portent le nom de Red Bull par pratique du naming :

 Red Bull Arena (Leipzig), le stade de l'équipe allemande RB Leipzig.
 Red Bull Arena (États-Unis), le stade de l'équipe américaine Red Bull New York.
 Red Bull Arena (Salzbourg), le stade de l'équipe autrichienne Red Bull Salzbourg.

Red Bull